

Engeland 
 Felton (Herefordshire)
 Felton (Northumberland)
 Felton (Somerset)

Verenigde Staten 
Felton (Californië)
Felton (Delaware)
Felton (Minnesota)
Felton (Pennsylvania)